L'adjectif gracile qualifie ce qui est menu, mince, élancé, grêle voire délicat ou chétif. La gracilisation du squelette crânien et postcrânien (réduction des superstructures osseuses) est un processus observé durant l'hominisation.

Le mot gracile est aussi une déclinaison (notamment le nominatif neutre singulier) de l'adjectif latin  (même sens).

 En anatomie humaine :
 le muscle gracile est un muscle appartenant à la loge médiale de la cuisse ;
 le faisceau gracile est le plus médial des deux faisceaux de la voie lemniscale.
 En taxonomie, le mot gracile apparaît dans le nom vernaculaire de diverses espèces animales ou végétales, et aussi comme épithète spécifique. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique